Samsung SGH-E330N — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, пешеходная гарнитура, ремінець, інструкція

Схожі моделі 
 Motorola V500
 Motorola V220
 Pantech PG-3200
 Samsung SGH-E330
 Motorola V690

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E